Цей список є списком видів молюсків, спостережених на території Словаччини. Він включає 247 видів, з них 219 черевоногих (51 прісноводний вид та 168 наземних) та 28 двостулкових. Крім того існує 9 чужорідних видів, які трапляються лише у теплицях та оранжереях.

Два види молюсків, Theodoxus transversalis та Esperiana esperi, вважаються локально вимерлими на території Словаччини. Також існує три ендемічних види: Alzoniella slovenica (трапляється також у прикордонних районах Чехії), Alopia bielzii clathrata і Deroceras fatrense.

Прісноводні черевоногі 

Neritidae
 Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer, 1828)
 Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) — чужорідний вид
 Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer, 1828) — локально вимерлий

Viviparidae
 Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862)
 Viviparus contectus (Millet, 1813)

Thiaridae
 Esperiana daudebartii acicularis (Férussac, 1823) — syn. Microcolpia daudebartii (Prevost, 1821)
 Esperiana esperi (Férussac, 1823) — локально вимерлий

Hydrobiidae
 Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) — чужорідний вид
 Alzoniella slovenica (Ložek & Brtek, 1964) — ендемік

Amnicolidae
 Bythinella austriaca (von Frauenfeld, 1857) s. lat.
 Bythinella hungarica Hazay, 1881
 Bythinella metarubra Falniowski, 1987
 Bythinella pannonica (Frauenfeld, 1865) — synonym: Sadleriana pannonica (Frauenfeld, 1865)

Lithoglyphidae
 Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828)

Bithyniidae
 Bithynia leachii (Sheppard, 1823)
 Bithynia troschelii Paasch, 1842 — synonym: Bythinia transsilvanica (E. A. Bielz, 1853)
 Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)

Valvatidae
 Valvata cristata O. F. Müller, 1774
 Valvata macrostoma Mörch, 1864 — synonym: Valvata pulchella auct. nec Studer, 1820
 Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774)
 Borysthenia naticina (Menke, 1845)

Acroloxidae
 Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)

Lymnaeidae
 Galba truncatula (O. F. Müller, 1774)
 Stagnicola corvus (Gmelin, 1791)
 Stagnicola palustris O. F. Müller, 1774 s. str. — synonym: Stagnicola turricula (Held, 1836)
 Radix ampla (Hartmann, 1821)
 Radix auricularia (Linnaeus, 1758)
 Radix ovata (Draparnaud, 1805)
 Radix peregra (O. F. Müller, 1774) s. str.
 Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)

Physidae
 Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758)
 Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)
 Physella acuta (Draparnaud, 1805) — чужорідний вид

Planorbidae
 Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774
 Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
 Anisus leucostoma (Millet, 1813)
 Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835)
 Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758)
 Anisus vortex (Linnaeus, 1758)
 Anisus vorticulus (Troschel, 1834)
 Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758)
 Gyraulus acronicus (A. Férussac, 1807)
 Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774)
 Gyraulus crista (Linnaeus, 1758)
 Gyraulus laevis (Alder, 1838)
 Gyraulus riparius (Westerlund, 1865)
 Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852)
 Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)
 Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774)
 Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
 Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774
 Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) — syn. Ferrissia clessiniana (Jickeli, 1882)

Наземні черевоногі 

Aciculidae
 Acicula parcelineata (Clessin, 1911)
 Platyla polita (Hartmann, 1840)

Ellobiidae
 Carychium minimum O. F. Müller, 1774
 Carychium tridentatum (Risso, 1826)

Cochlicopidae
 Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)
 Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835)
 Cochlicopa nitens (M. von Gallenstein, 1848)

Orculidae
 Orcula dolium (Draparnaud, 1801)
 Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830)
 Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792)

Chondrinidae
 Abida secale (Draparnaud, 1801)
 Granaria frumentum (Draparnaud, 1801)
 Chondrina clienta (Westerlund, 1883)
 Chondrina tatrica Ložek, 1948

Pupillidae
 Pupilla alpicola (Charpentier, 1837)
 Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)
 Pupilla pratensis (Clessin, 1871)
 Pupilla sterrii (Voith, 1840)
 Pupilla triplicata (Studer, 1820)

Argnidae
 Argna bielzi (Rossmässler, 1859)

Pyramidulidae
 Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)

Spelaeodiscidae
 Spelaeodiscus tatricus Hazay, 1883

Valloniidae
 Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)
 Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
 Vallonia excentrica Sterki, 1893
 Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774)
 Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)

Vertiginidae
 Columella aspera Waldén, 1966
 Columella columella (G. v. Martens, 1830) — лише підвид Columella columella gredleri
 Columella edentula (Draparnaud, 1805)
 Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)
 Truncatellina costulata (Nilsson, 1823)
 Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807)
 Vertigo alpestris Alder, 1838
 Vertigo angustior Jeffreys, 1830
 Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)
 Vertigo geyeri Lindholm, 1925
 Vertigo modesta (Say, 1824) — synonym: Vertigo arctica (Wallenberg, 1858)
 Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
 Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774
 Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)
 Vertigo substriata (Jeffreys, 1833)

 Enidae
 Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) — лише підвид Chondrula tridens eximia (Rossmässler, 1837)
 Ena montana (Draparnaud, 1801)
 Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774)
 Zebrina detrita (O. F. Müller, 1774)

 Clausiliidae
 Alopia bielzii E. A. Bielz, 1856 — лише ендемічний підвид Alopia bielzii clathrata (Rossmässler, 1857)
 Cochlodina cerata (Rossmässler, 1836)
 Cochlodina fimbriata (Rossmässler, 1835) — лише підвид Cochlodina fimbriata remota Ložek, 1952
 Cochlodina laminata (Montagu, 1803)
 Cochlodina orthostoma (Menke, 1828)
 Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)
 Pseudofusulus varians (C. Pfeiffer, 1828)
 Macrogastra borealis (O. Boettger, 1878) — synonym: Macrogastra latestriata (A. Schmidt, 1857)
 Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801)
 Macrogastra tumida (Rossmässler, 1836)
 Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801)
 Clausilia cruciata (Studer, 1820)
 Clausilia dubia Draparnaud, 1805
 Clausilia parvula Férussac, 1807 — synonym: Clausilia rugosa parvula Férussac, 1807
 Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828
 Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801)
 Balea biplicata (Montagu, 1803) — synonym: Alinda biplicata
 Pseudalinda stabilis (L. Pfeiffer, 1847)
 Balea perversa (Linnaeus, 1758)
 Vestia elata (Rossmässler, 1836)
 Vestia gulo (E. A. Bielz, 1859)
 Vestia turgida (Rossmässler, 1836)
 Bulgarica cana (Held, 1836)

Succineidae
 Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
 Succinea putris (Linnaeus, 1758)
 Oxyloma elegans (Risso, 1826)
 Quickella arenaria (Bouchard-Chantereaux, 1837)

Ferussaciidae
 Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774)
 Cecilioides petitiana (Benoit, 1862)

Punctidae
 Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)

Helicodiscidae
 Lucilla scintilla (Lowe, 1852) — чужорідний вид
 Lucilla singleyana (H. B. Baker, 1929) — чужорідний вид

Discidae
 Discus perspectivus (Megerle von Mühlfeld, 1816)
 Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774)
 Discus ruderatus (Férussac, 1821)

Gastrodontidae
 Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774)

Euconulidae
 Euconulus praticola (Reinhardt, 1883)
 Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774)

Oxychilidae
 Aegopinella epipedostoma (Fagot, 1879)
 Aegopinella minor (Stabile, 1864)
 Aegopinella nitens (Michaud, 1831)
 Aegopinella pura (Alder, 1830)
 Perpolita hammonis (Ström, 1765)
 Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853)
 Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774)
 Oxychilus depressus (Sterki, 1880)
 Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837)
 Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835)
 Oxychilus hydatinus (Rossmässler 1838)
 Oxychilus inopinatus (Uličný, 1887)
 Oxychilus orientalis (Clessin, 1877)
 Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805)
 Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805)
 Carpathica calophana (Westerlund, 1881)

Pristilomatidae
 Vitrea contracta (Westerlund, 1871)
 Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774)
 Vitrea diaphana (Studer, 1820)
 Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871)
 Vitrea transsylvanica (Clessin, 1877)

Vitrinidae
 Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774)
 Eucobresia nivalis (Dumont & Mortillet, 1854)
 Semilimax kotulae Westerlund, 1883)
 Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)

Milacidae
 Tandonia budapestensis (Hazay, 1881)
 Tandonia kusceri (Wagner, 1931) — чужорідний вид

Limacidae

 Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851)
 Limax cinereoniger Wolf, 1803
 Limax maximus Linnaeus, 1758
 Limacus flavus (Linnaeus, 1758)
 Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774)
 Lehmannia macroflagellata Grossu & Lupu, 1962
 Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774)
 Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861)

Agriolimacidae
 Deroceras agreste (Linnaeus, 1758)
 Deroceras fatrense Mácha, 1981
 Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774)
 Deroceras praecox Wiktor, 1966
 Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774)
 Deroceras rodnae Grossu & Lupu, 1965
 Deroceras sturanyi (Simroth, 1894)
 Deroceras turcicum (Simroth, 1894) — чужорідний вид

Boettgerillidae
 Boettgerilla pallens Simroth, 1912 — чужорідний вид

Arionidae
 Arion circumscriptus Johnston, 1828
 Arion distinctus Mabille, 1868
 Arion fasciatus (Nilsson,1823)
 Arion fuscus (O. F. Müller, 1774) — synonym: Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) part.
 Arion rufus (Linnaeus, 1758)
 Arion silvaticus Lohmander, 1937
 Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 — чужорідний вид

Bradybaenidae

 Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774)

Helicodontidae
 Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774)

Hygromiidae
 Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)
 Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774)
 Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758)
 Trochulus striolatus (C. Pfeiffer, 1828)
 Trochulus villosulus (Rossmässler, 1838)
 Trochulus lubomirskii (Slósarskii, 1881)
 Petasina bakowskii (Polinski, 1929)
 Petasina bielzi (A. Schmidt, 1860)
 Petasina filicina (L. Pfeiffer, 1841)
 Petasina unidentata (Draparnaud, 1805)
 Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774)
 Candidula unifasciata (Poiret, 1801) — synonym: Candidula soosiana (J. Wagner, 1933)
 Xerolenta obvia (Menke, 1828) — synonym: Helicella candicans (L. Pfeiffer, 1841)
 Perforatella bidentata (Gmelin, 1791)
 Perforatella dibothrion (M. V. Kimakowicz, 1884)
 Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)
 Monachoides vicinus (Rossmässler, 1842)
 Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838)
 Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828)
 Hygromia transsylvanica (Westerlund, 1876)

Helicidae
 Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)
 Faustina faustina (Rossmässler, 1835)
 Faustina rossmässleri (L. Pfeiffer, 1842) — synonym: Chilostoma rossmaessleri (L. Pfeiffer, 1842)
 Chilostoma cingulella (Rossmässler, 1837)
 Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)
 Causa holosericea (Studer, 1820)
 Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)
 Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821)
 Helix lutescens Rossmässler, 1837
 Helix pomatia Linnaeus, 1758

Двостулкові 

Unionidae
 Unio crassus Philipsson, 1788
 Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
 Unio tumidus Philipsson, 1788
 Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
 Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)
 Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835)
 Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) — чужорідний вид

Corbiculidae
 Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) — чужорідний вид

Sphaeriidae
 Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) s. lat.
 Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818)
 Sphaerium solidum (Normand, 1844)
 Sphaerium nucleus (Studer, 1820)
 Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774)
 Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774)
 Pisidium casertanum (Poli, 1791)
 Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823)
 Pisidium hibernicum Westerlund, 1894
 Pisidium globulare (Clessin, 1873)
 Pisidium milium Held, 1836
 Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866
 Pisidium nitidum Jenyns, 1832
 Pisidium obtusale (Lamarck, 1818)
 Pisidium personatum Malm, 1855
 Pisidium pseudosphaerium Favre, 1927
 Pisidium subtruncatum Malm, 1855
 Pisidium supinum A. Schmidt, 1851
 Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918

Dreissenidae
 Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)

Синантропні молюски 
9 чужорідних видів трапляються лише у тепличних умовах.

 Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882)
 Gulella io
 Lehmannia valentiana
 Melanoides tuberculata
 Opeas pumilum
 Planorbella duryi
 Pomacea bridgesii
 Pseudosuccinea columella
 Zonitoides arboreus

Примітки 

молюски
молюски
Переліки фауни